Morganton – città della Carolina del Nord (USA)
Morganton – città della Georgia (USA)
Morganton – città sommersa del Tennessee (USA)